João Lourenço (ur. 1942) – portugalski piłkarz
 João Lourenço (ur. 1954) – angolski polityk i wojskowy, prezydent